Ко́шка:
 Кошка, или домашняя кошка () — хищное млекопитающее рода кошек, популярное домашнее животное.
 Кошка — общее название некоторых видов хищных млекопитающих рода Кошки () и некоторых других родов семейства кошачьих.
 Кошка — упразднённое созвездие.

Приспособления 
 Якорь-кошка — многолапый якорь.
 Абордажная кошка — штурмовой якорь, забрасываемый на судно при абордаже или на стену крепости при штурме.
 Кошка-девятихвостка — плеть c девятью и более хвостами, обычно с наконечниками на концах, наносящая рваные раны.
 Кошка (рыболовная снасть) — большой тройной крючок на длинной верёвке. Используется для ловли морской травоядной рыбы с берега методом, напоминающим блеснение.
 Утробная кошка — орудие казни и пыток.

В культуре 
 «Кошка» — балет Анри Соге в постановке Джорджа Баланчина (Русский балет Дягилева, 1927).
 «Венера и кошка» — басня Эзопа; см. также «».
 «» — пьеса Теннесси Уильямса и её экранизации.

Персонажи 
 Кошка Блейз — персонаж видеоигр и комиксов серии Sonic the Hedgehog.
 Девушка-кошка — разновидность персонажей аниме и манги.
 Женщина-кошка — персонаж комиксов и фильмов о Бэтмене.

Фильмы 
 «Кошка» — теленовелла (Венесуэла, 1968).
 «Кошка» — теленовелла (Мексика, 1970).
 «Кошка» — теленовелла (Мексика, 2014), ремейк венесуэльской теленовеллы 1968 года.

Люди 
 Фёдор Андреевич Кошка (ум. 1407) — московский боярин и дипломат, родоначальник Кошкиных, прямой предок Романовых и Шереметевых.
 Кошка, Самойло (1530—1602 или 1620) — украинский казачий кошевой атаман, гетман Войска Запорожского.
 Кошка, Пётр Маркович (1828—1882) — матрос Черноморского флота, герой обороны Севастополя в Крымскую войну.
 Елена Кошка (род. 1993) — американская порноактриса русского происхождения.

Топоним 
 Кошка (гора) — скала в Крымских горах, у подножия которой лежит посёлок Симеиз.
 «Гора Кошка» — комплексный памятник природы, учреждённый в 1984 году.

Населённые пункты 
 Населённые пункты в Татарстане, Чувашии и Пермском крае.
 Кошка-Аре — хутор в Веденском районе Чеченской республики.
 Кошка — село в Грузии, в Горийском муниципалитете края Шида Картли.

Реки 
 Кошка — река в Оренбургской и Самарской областях, приток Малого Урана.
 Кошка — река в Краснодарском крае, приток Пшиша.
 Кошка — река в Ярославской области, приток Ухры.

Мысы 
 Кошка — длинная песчаная отмель, параллельная берегу.
 Американская Кошка — мыс на юге Чукотки.
 Вторая Кошка — коса на Камчатке.
 Русская Кошка — коса в Анадырском заливе у берегов Чукотки.
 Токаревская Кошка — мыс и одноимённая улица во Владивостоке.

См. также 
  (значения)

Примечания